Diese Liste gibt einen Überblick aller Fußballspieler, die seit 1950 in offiziellen U-21-Länderspielen der türkischen U-21-Nationalmannschaft der Männer eingesetzt wurden. Angegeben werden jeweils Zeitraum und Zahl der Spiele sowie die Zahl der dabei erzielten Treffer. Sortiert sind die Spieler nach der Anzahl ihrer Länderspiele.

Bislang spielten 1.069 Fußballspieler für die Türkei. (Stand 20. November 2018)

Legende

 Name: Nennt den Vor- und Nachnamen des Spielers.
 Zeitraum: Nennt das Debütjahr in der Nationalmannschaft und das letzte Jahr in der Nationalmannschaft.
 Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Türkei absolviert hat.
 Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Türkei erzielt hat.
 Tore/Spiel: Nennt den Durchschnitt der geschossenen Tore pro Spiel.
 Turniere: Nennt die Turniere in dem Spieler teilnahm.

Die Spieler, die derzeit aktiv sind, sind fett markiert.

Letzte Aktualisierung: nach Türkei gegen Norwegen am 20. November 2018

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der türkischen U-21-Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Statistik der TFF (englisch)

Einzelnachweise 

Turkei
!Liste
Nationalspieler